Yuca, nom latino-américain du manioc ;
 Yucca, genre de plantes vivaces utilisées comme plante ornementale.

Voir aussi